SPR Lublin – klub piłki ręcznej kobiet z Lublina
 Sive, Paget & Riesel – firma prawnicza z Nowego Jorku
 Society for Psychical Research – angielska organizacja non-profit
 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
 Stronnictwo Polityki Realnej
  (Strategic Petroleum Reserve) w Stanach Zjednoczonych
 Powierzchniowy rezonans plazmonowy, ang. Surface plasmon resonance
 Szkoła Podchorążych Rezerwy – szkoła wojskowa kształcąca kandydatów na oficerów rezerwy

Zobacz też 
 Karabin Mk 12 SPR (Special Purpose Rifle)